Life, также LIFE () — может означать:

СМИ 
 Life — российская информационная мультимедийная служба, включающая в себя новостной портал и радио, а также круглосуточный новостной телеканал (2013—2017).
 «Life Records» — отпечаток :en:Bellmark Records.
  — малайзийский лейбл, принадлежащий Hup Hup Sdn. Bhd до 1981 года.
  — мюзикл 1990 года по книге Дэвида Ньюмана, Айры Гасман и Сая Колмана, музыка Колмана и слова Гасмана.

Периодические издания 
 Life (журнал) — журнал, издаваемый в США, выходивший с 1883 по 2000 год.
  — местные газеты от Lerner Newspapers.
  — научный журнал, издаваемый MDPI.
 IUBMB Life — научный журнал, опубликованный .

Радио 
  была независимой британской вещательной компанией, которая производит телевизионный контент для своего собственного канала Life One и других вещательных компаний.
 «The Life» — австралийская радиопрограмма, организованная комедийным дуэтом .

Фильм 
 Life — американский телевизионный сериал в жанре криминальной драмы.
  — утерянный фильм, американская немая драма 1920 года, снятая режиссёром Траверсом Вейлом и написанная Уильямом Брейди по пьесе Томпсона Бьюкенена «Жизнь».
  — британский драматический немой фильм 1928 года, снятый Адельки Мильяром в главных ролях: Мильяр, Мари Олт и Марсель Виберт в главных ролях.
  — китайская драма 1984 года режиссёра У. Тяньмин.
  — австралийский фильм 1996 года о жизни людей в тюрьме, инфицированных ВИЧ.
  — американский комедийно-драматический фильм 1999 года, написанный Робертом Рэмси и Мэтью Стоуном, режиссёр Тед Демме.
  — короткометражный ани-джем 1999 года, созданный Мо Виллемсом.
  — американский фильм 2002 года, снятый Роландо Хадсоном и написанный Джули Этвелл и Роландо Хадсон.
  — канадский телевизионный фильм 2004 года, снятый Линн Стопкевич и написанный Аланом Ди Фиоре и Крисом Хэддоком.
 «The Life» (также известен как «Шлюха»; исп. название: «Yo puta», рус.: «Я — шлюха») — фильм 2004 года, режиссёр Мария Лидон, снят по книге Ио Пута Изабель Пизано.
  — угандийская драма, созданная, написанная режиссёром Нана Кагга.

Музыка

Альбомы 
 Life (альбом The Cardigans) — второй студийный альбом шведской группы The Cardigans.
 Life (альбом Рики Мартина) — альбом пуэрто-риканского певца Рики Мартина.
  — концертный альбом ирландской группы Thin Lizzy.
  — третий студийный альбом фанк / соул группы Sly & the Family Stone, выпущенный в сентябре 1968 года на Epic / CBS Records.
  — альбом War, выпущенный на RCA Victor Records в 1983 году.
  — альбом канадского музыканта Нила Янга и его бэк-группы Crazy Horse, и это последний релиз Янга на лейбле Geffen.
  — дебютный студийный альбом британской инди-рок-группы Inspiral Carpets.
 Life (альбом The Cardigans) — второй студийный альбом шведской группы The Cardigans, вышедший в 1995 году.
 Life (альбом Simply Red) — пятый студийный альбом британской группы Simply Red, выпущенный в 1995 году.
  — 4-й студийный альбом хард-рок-группы Talisman, выпущенный 23 августа 1995 года на Polydor Records.
  — соундтрек к фильму .
 Life (альбом Dope) — второй студийный альбом ню-метал группы Dope.

Песни 
 «Life» — песня 2015 года американского рэпера Lil Peep с его 4-го мини-альбома Feelz.
 Life (песня Zivert) — песня российской поп-певицы Zivert.
  — песня поп-рока, написанная певицей поп-рока , , Матиасом Венге и Понтусом Веннербергом и записанная самой Анной.
  — песня шведского диджея и продюсера Джона Дальбека с участием шведского исполнителя звукозаписи Агнес.
  — 23-й сингл Мики Накасимы, выпущенный в 2007 году.
  — песня, написанная и спродюсированная и исполненная Рики Нельсоном и The Stone Canyon Band.
  — запись Македонии на Конкурсе Песни Евровидение 2004, исполненная на английском языке Тоше Проески.
  — песня, записанная тринидадско-немецким исполнителем Евродэнс артиста Хаддавэй Александра.
  — песня 1971 года Элвиса Пресли.
  — 3-й сингл японского артиста Юи Ёсиоки, выпущенный 9 ноября 2005 года под Sony Records.
 «Life» — песня, записанная британской эстрадной и соул-певицей Des’ree.
  — песня, записанная шведским музыкантом, известным под псевдонимом E-Type, с участием Наны Хедин.
  — песня американского дуэта R&B K-Ci & JoJo.
  — сингл японского бой-бэнда Kanjani 8.
  — песня канадской рок-группы Our Lady Peace.

  — песня, записанная американской женской группой Fifth Harmony с их 2-го студийного альбома «7/27» 2016 года.
  — песня, написанная  и Тони Пересом и записанная американской кантри-артисткой Мартиной МакБрайд из альбома .

Печатные издания 
 Художественная литература
  — сёдзё-манга 2002 года.
 «Life» — роман 2004 года Гвинет Джонс.

 Нехудожественная литература
  — учебник по биологическим наукам 1983 года, его 11-е издание по состоянию на 2016 год.
  — мемуары 2010 года гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса.
 «A Life» — автобиография Элиа Казани 1988 года.
 «A Life» — мемуары матери  2001 года.

Предприятия и организации 
  — благотворительная образовательная и заботливая благотворительная организация в Великобритании.
  — была биотехнологической компанией, основанной в ноябре 2008 года в результате слияния Invitrogen Corporation и Applied Biosystems Inc.
 life:) — прежнее украинского оператора сотовой связи lifecell.
 life:) — белорусский оператор сотовой связи.
 «Life» (более известная как ) — крупнейшее азиатско-американское братство в Северной Америке.

Технологии 
 «LIFE» (от ) — работа по синтезу энергии, проводимая в 2008—2013 годах в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса.
 «LIFE» (от ) — проект по созданию космического телескопа на дальнем конце Луны.
 «LIFE» (от ) — межпланетная миссия, разработанная Планетарным обществом.

Прочее 
  (стилизовано как life®) — сухие завтраки, которые изготовлялись исключительно из цельного зерна овса, но теперь также содержат сахар, кукурузную муку, цельнозерновую муку и рисовую муку.
  — скульптура 1968 года в Галифаксе, Новая Шотландия, Канада.
 Life (киберспортсмен) (Ли Сын Хён; род. 1997) — корейский киберспортсмен, игравший в StarCraft II.

См. также 

 «» — аббревиатура от  — иммиграционный закон США.
 Лайф
 Жизнь (значения)